Björkpyrolasläktet  eller Björkpyrolor (Orthilia) är ett växtsläkte i familjen ljungväxter med två arter. De har en cirkumboreal utbredning. Arten björkpyrola (O. secunda) förekommer i Sverige.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svensk Kulturväxtdatabas

Ljungväxter

Bj Växtindex